Apotekshuset kan avse:

Apotekshuset, Drottningholm
Apotekshuset, Djurgården
Apotekshuset, Köping

Se även
Apotekarevillan, Göteborg
Gamla apoteket – flera apotek